Иншако́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Иншаков, Александр Иванович (род. 1947) — российский общественный и спортивный деятель, каскадёр, актёр, кинопродюсер и сценарист, певец.
 Иншаков, Олег Васильевич (1952—2018) — российский экономист и педагог.
 Иншаков, Павел Кузьмич (1908—1983) — русский советский писатель, поэт, публицист
 Иншаков, Сергей (род. 1971) — советский и латвийский легкоатлет, спринтер.

См. также 
 Иншаковка